O termo Fuji pode se referir a:

Empresas

 Fuji Bank - um dos maiores grupos bancários formados após a Segunda Guerra Mundial, extinto em 2002
 Fuji Heavy Industries - conglomerado industrial japonês que controla a Subaru
 Fujifilm - empresa japonesa fabricante de filmes fotográficos, câmaras de filmar e outros produtos relacionados
 Fuji TV - rede de televisão japonesa
 Fuji Xerox - empresa japonesa de máquinas fotocopiadoras, que surgiu de um empreendimento conjunto entre Fujifilm e Xerox

Entretenimento

 Fuji (gênero musical) - género musical da Nigéria
 Fuji (Samurai X) - personagem da série de anime e mangá, "Samurai X"

Geografia

 Fuji (Shizuoka) - cidade japonesa da província de Shizuoka
 Monte Fuji - montanha localizada na ilha de Honshu, no Japão

Outros

 1584 Fuji - asteroide de 21,7 quilômetros de diâmetro, localizado na cintura principal
 Fuji (escrita de prancheta) - forma chinesa de escrita automática alegadamente espiritual 
 Fuji (maçã) - variedade de maçã do Japão, criada a partir do cruzamento de duas variedades dos EUA: a "Red Delicious" e a "Ralls Janet"
 Fuji International Speedway - circuito de corrida japonês, localizado na província de Shizuoka, no distrito de Sunto

Desambiguação